

Miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 2 
 Buczków – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowa Sól 
 Buczków – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Rzezawa